Аети () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Аети, Альбиан (род. 1997) — швейцарский футболист албанского происхождения, играющий на позиции нападающего.
 Аети, Арлинд (род. 1993) — швейцарский и албанский футболист, защитник итальянского клуба «Фрозиноне» и сборной Албании.